Carabin, un étudiant en médecine ; à l'origine, soldat armé d'une carabine.
 Carabin, un nom vernaculaire du sarrasin.

Patronyme 
 François-Rupert Carabin (1862 - 1932), sculpteur, graveur, orfèvre et ébéniste français.

Autres 
 Carabins, nom porté par les équipes sportives de l'Université de Montréal
 Petigars Prat Carrabin, entreprise française de construction automobile créée en 1898.

Homonymie de patronyme
Patronyme français